Два сантима (;  — «два раппена»;  — «два чентезимо») — номинал швейцарских денежных знаков, равный  швейцарского франка, выпускавшийся в 1850—1974 годах только в виде монет.

Разменная денежная единица на государственных языках Швейцарии имеет различные названия: на немецком — раппен (rappen), на французском — сантим (centime), на итальянском — чентезимо (centesimo), на ретороманском — рап (rap). В русскоязычных источниках, как правило, употребляются названия «сантим» и/или «раппен», иногда — «рапп». Номинал на всех швейцарских монетах в сантимах обозначается только цифрами, без названия разменной денежной единицы. Название государства на монетах в 2 сантима указывалось на латинском языке — HELVETIA.

История 
Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, устанавливала исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. 7 мая 1850 года был принят федеральный закон о чеканке монет, в том же году начата чеканка швейцарских монет, в том числе монет в два сантима. Модель монеты выполнил Жан-Жак Барр (Париж) по эскизу Александра Хуттера. Монета этого типа чеканилась до 1941 года из бронзы, а в 1942—1946 годах — из цинка. В 1948 году была начата чеканка монет нового типа, рисунок монеты выполнил Йозеф Тангеймер (Санкт-Галлен).

30 октября 1951 года был принят закон об изъятии из обращения монет образца 1850 и 1942 года, с 1 февраля 1952 года законным платёжным средством являлись монеты в 2 сантима образца 1948 года. Монета этого типа чеканилась до 1974 года. 3 октября 1977 года был принят закон об изъятии из обращения монет в 2 сантима, с 1 января 1978 года они утратили силу законного платёжного средства.

Первоначально монеты в 2 сантима чеканились Парижским монетным двором. Обозначение двора — буква «A» на реверсе. С 1866 по 1974 год монеты чеканились Монетным двором Швейцарии. В 1866—1969 годах обозначение двора — буква «B» на реверсе. В 1970—1974 годах обозначение двора на монетах не указывалось.

Монеты

Тиражи монет

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Монеты Швейцарии
Номиналы в сантимах